Ženská dvouhra Nürnberger Versicherungscupu 2019 probíhala ve druhé polovině května 2019. Do singlové soutěže norimberského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla švédská tenistka Johanna Larssonová, kterou ve druhém kole vyřadila druhá nasazená češka Kateřina Siniaková.

Vítězkou se stala 24letá nejvýše nasazená Kazaška Julia Putincevová, jež ve finále zdolala 21letou slovinskou tenistku Tamaro Zidanšekovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–4 a 6–2. Na okruhu WTA Tour tak třicátá devátá hráčka světa vybojovala premiérové turnajové vítězství ve třetím odehraném finále.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2019
WTA Tour 2019